David Rodríguez puede referirse a:
 David Rodríguez Barrera, Deivid (1989-), futbolista español;
 David Rodríguez Carvajal (1989-), jugador de balonmano español;
 David Rodríguez Encinas, Koeman (1984-), futbolista español;
 David Rodríguez González (1967-), político español y alcalde de Solsona (2010-);
 David Rodíguez Labalt, Sie7e (1977-), músico puetorriqueño.
 David Rodríguez Lombán, Lombán (1987-), futbolista español;
 David Rodríguez Sánchez (1986-), futbolista español;
 David Rodríguez Trueba (1969-), escritor y cineasta español;
David Rodríguez Ramos (2000-), futbolista español.